Ел Домино има више значења:

 Ел Домино, Оскар Флорес (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Домино (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику